

Cinema 
 If Only –  film del 2004 diretto da Gil Junger

Musica 
 If Only – singolo degli Hanson del 2000
 If Only – singolo di KT Tunstall del 2008
 If Only – singolo di Andrea Bocelli del 2018